Antônio Basílio Ribeiro Dantas - político brasileiro do século XIX
Ivaldo Ribeiro Dantas - major do exército brasileiro
Miguel Ribeiro Dantas - fazendeiro e aristocrata brasileiro do século XIX
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas - jurista e ministro brasileiro

Desambiguações de antropônimos